Namoroka может означать:
 Кодовое имя Firefox 3.6;
 Национальный парк Namoroka, Мадагаскар (:en:Namoroka National Park)